Alexander Whitmore Colquhoun Richardson – bobbista e militare britannico
 James Whitmore – attore statunitense
 John Whitmore – pilota automobilistico britannico
 Mark Whitmore Evans – bassista australiano
 Tamika Whitmore – ex cestista statunitense
 Theodore Whitmore – allenatore di calcio ed ex calciatore giamaicano